Armuelles silvestres puede referirse a:
El nombre común de la planta Atriplex hortensis.
El nombre común de la planta Atriplex patula
El nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus.
El nombre común de la planta Chenopodium rubrum.